Белчевци () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. Постоянное население села по данным на 1 января 2007 года было 2 человека. Расположено в 189 км к востоку от Софии в горном районе (на высоте 500 — 699 м над уровнем моря ).

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Велико-Тырново в которую входит село Белчевци — Румен Рашев (независимый) по результатам выборов.

Карты 
 Положение на электронной карте

Примечания 

Сёла Великотырновской области